Stössinger ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Stössinger (1889–1954), österreichischer Journalist und Verleger
 Jürgen Stössinger (* 1934), deutscher Schauspieler
 Jutta Stössinger (1943–2017), deutsche Journalistin 
 Siegfried Stössinger (1899–1977), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Verena Stössinger (* 1951), schweizerische Journalistin und Autorin